Per Heckmann si può intendere:

Liselotte Schramm-Heckmann (1904, Duisburg – 1995, Erkrath) 
Otto (Hermann Leopold) Heckmann (1901, Opladen – 1983, Regensburg)
Wilhelm Heckmann
1650 Heckmann